Ios, IOS of iOS kan betrekking hebben op:
 iOS (Apple), het besturingssysteem voor onder andere iPhone, iPad en iPod Touch;
 Ios (eiland), een eiland dat behoort tot de Cycladen, een Griekse eilandengroep in de Egeïsche Zee;
 IOS Press, een uitgeverij van wetenschappelijke publicaties te Amsterdam;
 I.O.S. (Is Ook Schitterend), een Groningse nederpopband;
 Investors Overseas Service, voormalig investeringsfonds en uiteindelijk de grootste financiële fraude van de 20e eeuw;
 Cisco Internetwork Operating System, het besturingssysteem van Cisco-routers en -switches;
 International Organization for Succulent Plant Study.